Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 марта по 6 апреля 2013 года в Таллине (Эстония) и Белграде (Сербия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2014 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — одиннадцать из Европы и одна из Океании. Сборная Бельгии пришла из третьего дивизиона, сборная Венгрии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года. 
В группе А второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года

Главные судьи
  Андреа Бенвегну
  Мартин де Вильде
  Стефан Фонселиус
  Синъити Такидзава

Линейные судьи
  Йонни Бергстрём
  Эмиль Вернстрём
  Хенрик Хаурум
  Кристьян Виктор Первей
  Тойво Тилку
  Станислав Павлов
  Иржи Свобода

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года

Главные судьи
  Владимир Бабич
  Питер Хакселл
  Ван Чжаньюн
  Гинтс Звиедритис

Линейные судьи
  Давор Богдан
  Иван Неделькович
  Маттиас Кристели
  Кристофер Хуртик
  Сем Рамирес
  Владисловас Рюдзиканскас
  Лиам Севелл

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Аттила Адорьян
 Защитник:  Марк Жаллер
 Нападающий:  Ференц Кочиш

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Вилим Росандич
  Даниил Сеппенен
  Бобби Чемберлен
  Чанад Эрдель
  Паулюс Гинтаутас
  Аттила Адорьян

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Кеану Эверс
 Защитник:  Тийс Ворн
 Нападающий:  Брайан Анри

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Николас Новыседлак
  Франк Невен
  Патрисио Фуэнтес
  Ингтор Арнасон
  Раймонд ван дер Шюйт
  Углеса Новакович

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Сербии
Чемпионаты мира в Эстонии